Färöarnas historia
Politik på Färöarna